John Johnsen può riferirsi a:
John Haakon Johnsen (1892-1984) - nuotatore svedese
John Johnsen (1895-1969) - calciatore norvegese;

Vedi anche
John Johnson